Чемпионат Люксембурга по футболу 1996/1997 — 83-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1996/1997
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1996 году
1997 год в Люксембурге
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997